Wasmes est une section de la commune belge de Colfontaine située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Wasmes est un hameau de la commune belge de Péruwelz situé en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Wasmes est l'ancien nom de Werm qui est une section de la commune belge de Hoeselt dans le Limbourg.
Homonymie
Homonymie de localités